6-й выпуск Тура Германии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Германии. Гонка проводилась с 6 по 20 июня 1937 года. Победу одержал немецкий велогонщик Отто Веккерлинг.

После шести лет перерыва интерес к гонке был очень большой. Спонсорами тура выступили восемь немецких компаний, в частности Adler, Diamant, Dürkopp, Phänomen, Wanderer. За гонкой следили около 14 миллионов немцов, которые выстраивались вдоль дорог, по которым следовал маршрут. За финишем финального этапа на трибунах олимпийского стадиона в Берлине наблюдали 80 тысяч зрителей.

Участники 
На старт соревнования в Берлине вышли 60 гонщиков из 15 команд, в том числе 7 иностранных. До финиша гонки доехали 28 спортсменов.

Маршрут 
Гонка состояла из 12 этапов общей протяженностью 3182 километра.

Итоговое положение

Ссылки 
Тур Германии 1937 на FirstCycling

1937 год в велоспорте
Спорт в Германии в 1937 году
Июнь 1937 года